Regius Professor of History steht für folgende Lehrstühle im Vereinigten Königreich:

 Regius Professor of History (Cambridge)
 Regius Professor of History (Oxford)